Handling (engl. für Handhabung, auch Abfertigung oder Bedienbarkeit) steht für:

 die mehr oder weniger umständliche oder einfache Handhabung von Produkten und Verfahrensweisen in der Logistik und im Alltag
 die Handhabungseinrichtung, ein Gerät aus der Automatisierungstechnik
 den englischen Fachbegriff für Fahrverhalten
 einen Fachbegriff aus  der Physiotherapie und der Kranken- und Altenpflege.
 Handling (Zeitschrift), eine Fachzeitschrift für Logistik

Handling ist zudem der Name von:

 Danny Handling (* 1994), schottischer Fußballspieler
 Handling (Gemeinde Vitis), Ortsteil von Vitis, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich

Siehe auch: